Gökbez steht für:

 Gökbez (Bor), ein Dorf im Landkreis Bor der türkischen Provinz Niğde
 Gökbez (Pozantı), ein Dorf im Landkreis Pozantı der türkischen Provinz Adana